Un circuit professionnel de golf peut concerner :
 soit les  circuits professionnels de golf masculin .
 soit les  circuits professionnels de golf féminin.